Лучано Карамель (; ) — итальянский писатель, арт-критик, куратор, теоретик искусства. В 1980-е годы был заместителем директора академии Брера в Милане.

Преподавал современное искусство в Католическом университете Святого Сердца и Альбертине. Изучал творчество Медардо Россо.

Примечания 

Историки культуры
Философы искусства
Историки XX века
Теоретики живописи
Кураторы современного искусства
Художественные критики современного искусства
Искусствоведы Италии
Историки Италии
Художественные критики Италии
Кураторы-искусствоведы Италии
Писатели Италии XX века
Писатели Италии XXI века